78-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 78-й меридиан восточной долготы
 78-й меридиан западной долготы

См. также 
 78-я параллель северной широты
 78-я параллель южной широты